Оримиф — небольшой остров в устье Амура. Расположен юго-западнее мыса Оримиф в 2,3 км от материка.

Остров имеет форму подковы и длину около 2,2 км в поперечнике. Поверхность покрыта луговой растительностью, кустарником, встречаются камышовые и тростниковые заросли.

Административно относится к территории Оремифского сельского поселения Хабаровского края.

Примечания

Топографические карты 
 

Острова Охотского моря
Острова Хабаровского края